Головкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Головкино — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Головкино — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Головкино — деревня в Корсаковском районе Орловской области.
 Головкино — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Головкино — деревня в Темкинском районе Смоленской области.
 Головкино — упразднённая в 2017 году деревня в Сосновском районе Тамбовской области.
 Головкино — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Головкино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Головкино — исчезнувшее село Старомайнского района Ульяновской области.